18 км, 18-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты, железнодорожные будки и пр.; от них происходят названия населённых пунктов.

Населённые пункты 
 18 км — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.
 18 км — посёлок, входящий в Корфовское городское поселение, Хабаровский район, Хабаровский край.

Железнодорожные объекты

18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Грузия). Код 562730.

18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Молдавская железная дорога. Код 397348.

18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Владимирская область). Код 242518.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога (Амурская область). Код 956610.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 201325.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 203138.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Смоленская область). Код 189725.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 205059.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 208413.
 18 км — разъезд, Московская железная дорога (Московская область). Код 228987.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская область). Код 233862.

 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога (Калининградская область). Код 102238.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога (Калининградская область). Код 103048.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 655136.

 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 070821.

 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 776082.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Чеченская Республика). Код 541217.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Республика Северная Осетия — Алания). Код 538638.
 18 км — разъезд, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 521815.

 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 604223.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 594341.
 18 км — обгонный пункт возле села Вознесенка (Челябинская область), Троицкого направления ЮУЖД. Код 800417.
 18 км — обгонный пункт, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 826525.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 816519.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 814547.

18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 457214
 18 км — разъезд, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 400567.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 440529.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 441358.
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 462320.

 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 503018
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 483219
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 496115
 18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 491713

18 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан). Код 740038.